C Server Pages, server side scripting taal
 Chip Scale Package, een type geïntegreerde schakeling zonder behuizing
 Christelijk-Sociale Partij, voormalige Nederlandse politieke partij.
 Christlichsoziale Partei (Oostenrijk), voormalige Oostenrijkse partij.
 Christlich Soziale Partei (België), Duitstalige afdeling van het Waalse Centre Démocrate Humaniste.
 Concentrating solar power, een bepaald soort zonne-energie
 congestion service provider, een type buffer in een electriciteitsnet
 Constraint satisfaction problem (informatica)
 Content Security Policy, beveiligingsfunctie van een Webbrowser